"Ribnica" pode ser:
 Ribnica (Eslovênia), município
 Ribnica (Kraljevo), município sérvio
 Ribnica na Pohorju, município esloveno
 Antigo nome de Podgorica, capital de Montenegro

Desambiguações de topônimos